Фазата на директините елиминации на Шампионската лига 2009/10 започва на 16 февруари 2010 г., а финалът ще е на 22 май 2010 г. на стадион Сантяго Бернабеу в Мадрид. В тази фаза участват отборите, завършили на първо и второ място в групите си в груповата фаза.

Класирали се отбори

Таблица

Осминафинали 
Осемте победители от групите и отборите, завършили на второ място, се разпределят в 8 двойки от отбори, които играят по два мача помежду си. В тази фаза не могат да бъдат изтеглени един срещу друг отбори от една и съща група или от една и съща страна. Победителите от групите гостуват в първия мач, а в реванша са домакини. Жребият е изтеглен на 18 декември 2009 г. в Нион, Швейцария. Първите мачове се играят на 16/17 февруари и 23/24 февруари 2010 г., а реваншите са на 9/10 март и 16/17 март 2010 г.

|}

Първи кръг

Втори кръг 

Арсенал печели с общ резултат 6–2

Фиорентина 4–4 Байерн Мюнхен. Байерн Мюнхен печели по правилото за голове на чужд терен

Лион печели с общ резултат 2–1

Манчестър Юнайтед печели с общ резултат 7–2

ЦСКА Москва печели с общ резултат 3–2

Интер печели с общ резултат 3–1

Барселона печели с общ резултат 5–1

Бордо печели с общ резултат 3–1

Четвъртфинали 
Осемте победители от осминафиналите са изтеглени в четири двойки и играят два мача – като домакини и като гости. Първият кръг ще се играе на 30/31 март 2010, а вторият кръг на 6/7 април 2010. От този кръг нататък изтеглянето на отборите ще е без значение дали са завършили първи или втори в групата и независимо от асоциацията.

|}

Първи кръг

Втори кръг 

Интер печели с общ резултат 2–0

Барселона печели с общ резултат 6–3

Лион печели с общ резултат 3–2

Манчестър Юнайтед 4 – 4 Байерн Мюнхен. Байерн Мюнхен печели по правилото за голове на чужд терен

Полуфинали 
Четирите победители от четвъртфиналите са изтеглени в две двойки и играят два мача – като домакини и като гости. Първият кръг ще се играе на 20/21 април 2010, а вторият кръг на 27/28 април 2010.

|}

Първи кръг

Втори кръг 

Байерн Мюнхен печели с общ резултат 4–0

Интер печели с общ резултат 3–2

Финал 
Финалът на Шампионската лига 2009 – 10 ще е четвъртият, който ще се играе на Сантяго Бернабеу в Мадрид, Испания, след финалите през 1957, 1969, 1980. Също така това ще е първият финал, игран в събота.

Европейска шампионска лига

it:UEFA Champions League 2009-2010#Fase a eliminazione diretta